Сахана — небольшой башенный поселок XIV—XVII вв. в центральной части Малхистинского ущелья, на крутом склоне левого берега реки Мешехи. Сахана находится в Галанчожском районе Чеченской Республики. Начало строительства датируется XII.

Описаие 
На вершине гребня расположена крупная четырехэтажная жилая башня, которая, видимо, дала начало всему комплексу. От неё к северу и югу по склонам спускаются руины разнообразных построек. На юго-восточной границе комплекса сохранилось мусульманское кладбище, на территории которого стоит руинированный наземный башне образный склеп с пирамидальной крышей. Высота над уровнем моря:1460 метров, в состав комплекса входят 10 жилых башен. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченскому населению было запрещено селиться в данном районе.

Примечания

Ссылки 
Башни Чечни
Галанчожский район
XIV век в Чечне